Navy ist die im englischsprachigen Raum gebräuchliche Bezeichnung für Marine:
 United States Navy der Vereinigten Staaten
 Royal Navy von Großbritannien
 Royal Australian Navy von Australien
 Royal Canadian Navy von Kanada
 Royal New Zealand Navy von Neuseeland
 South African Navy von Südafrika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Navy (Montana)
 Navy (Virginia)
 Navy Heights (Oregon)
 Navy Point (Florida)
 Navy Yard City (Washington)

Siehe auch:
 Navy Point (Begriffsklärung)